Grubbmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grubbmyrtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Grubbmyrtjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn